Cole kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Cole (sjö), 
 Cole (udde), 
 Mount Cole, Antarktis,

USA 

 Cole (ort), Oklahoma, McClain County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar